LGS steht als Abkürzung für:

 Landesgartenschau
 Laser Guide Star, siehe Künstlicher Leitstern, ein Hilfsmittel für astronomische Teleskope
 Lennox-Gastaut-Syndrom, eine Form der Epilepsie
 Lëtzebuerger Guiden a Scouten, ein Luxemburger Pfadfinderverband
 Lineares Gleichungssystem
 Local Group Suspected, siehe Pisces-Zwerggalaxie

Abkürzung